Allegro (italienisch für „rasch, munter, heiter, fröhlich“) steht für:
 Allegro (Musik), musikalische Tempobezeichnung: „schnell“
 Satzbezeichnung in einem Musikstück, siehe Satz (Musikstück)
 Allegro (Zugverbindung), Hochgeschwindigkeitszugverbindung zwischen Helsinki und St. Petersburg
 Austin Allegro, Automodell
 Allegro (Rebsorte), eine pilzwiderstandsfähige Rotweinsorte

Informatik:
 ALLEGRO, Software zur Verwaltung des Arbeitslosengeldes II
 Allegro (Bibliothekssoftware), für Bibliothekskataloge
 Allegro (Programmbibliothek), Bibliothek für die Programmierung von Computerspielen

Unternehmen:
 Allegro (Fahrradmarke), Schweizer Fahrrad- und Motorradproduzent
 Allegro (Internetauktionshaus), polnische Internetauktionsplattform
 Allegro MicroSystems, US-amerikanischer Chip-Hersteller
 Allegro Film, österreichische Filmproduktionsfirma

Werktitel:
 Allegro (Musical), von Richard Rodgers und Oscar Hammerstein (1947)
 Allegro (1970), deutscher Dokumentarfilm von Hugo Niebeling
 Allegro (2005), dänisches Science-Fiction-Drama von Christoffer Boe

Personen:
 John Marco Allegro (1923–1988), britischer Linguist
 Yves Allegro (* 1978), Schweizer Tennisspieler

Wissenschaft und Technik:
 Allegro, ein PCB Design Tool von Cadence Design Systems, in Deutschland vertrieben von FlowCAD

Siehe auch:

 ALEGrO
 Allegra (Begriffsklärung)